Aardrijkskunde
 Frei Gaspar, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Gaspar, gemeente in de Braziliaanse microregio Blumenau
 Straat Gaspar, zeestraat in de Indonesische provincie Banka-Billiton

Personen met de achternaam Gaspar
 Alfredo Rodrigues Gaspar, Portugees kapitein-op-zee en politicus
 Boom Gaspar, Amerikaans muzikant
 Camille Gaspar, Belgisch kunsthistoricus
 Dalmo Gaspar, Braziliaans voetballer en voetbalcoach
 Eduardo Cesar Daude Gaspar, Braziliaans voetballer en voetbalbestuurder, bekend onder de naam Edu
 Jean Gaspar, Belgisch beeldhouwer
 João Gaspar, Braziliaans wielrenner
 Jordy Gaspar, Frans voetballer
 Jozef Gašpar, Slowaaks voetballer
 Justin Gaspar, Belgisch advocaat en politicus
 Mario Gaspar, Spaans voetballer
 Odirlei de Souza Gaspar, Braziliaans voetballer
 René Gaspar, Belgisch taalkundige en Vlaams activist
 Vítor Gaspar, Portugees econoom en politicus

Personen met de voornaam Gaspar
 Gaspar Ángel Tortosa Urrea, een Spaans componist, dirigent, klarinettist en muziekpedagoog.
 Gaspar Bufalo, een Italiaans geestelijke.
 Gaspar de Crayer, een kunstschilder behorende tot de Vlaamse School.
 Gaspar Fagel, de raadpensionaris van Holland tussen 1672 en 1688.
 Gaspar Fernandes, een Portugees componist.
 Gaspar de Guzmán y Pimentel, een Graaf van Olivares en Hertog van Sanlúcar la Mayor.
 Gaspare Spontini, een Italiaans operacomponist.
 Gaspar de Verlit, een barokcomponist, koorknaap en later zanger aan de hofkapel van Brussel.
 Gaspar van Weerbeke, een componist en zanger uit de school der Nederlandse polyfonisten.
 Gaspar Yanga, de Afrikaanse leider van de slavenopstand in 1570 in het gebied van Córdoba en Orizaba.
 José Gaspar Silva Azevedo, een Portugees voetballer, kortweg Gaspar genoemd

Voeding
 Gaspar, Belgisch bier gebrouwen door Brouwerij Alvinne